Siamak ;
 Siamak Ansari ;
 Siamak Ghaffari.